Мексика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в седьмой раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборная страны состояла из 64 спортсменов (61 мужчина, 3 женщины).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1952
Страны на летних Олимпийских играх 1952 года